Esistono vari edifici religiosi con questo nome:
 Chiesa di Santa Liberata a Caravaggio
 Chiesa di Santa Liberata a Pistoia
 Chiesa di Santa Liberata a San Polo dei Cavalieri

Pagine correlate 
 Oratorio di Santa Liberata